Jakob Bürgi ist der Name folgender Personen:

* Jakob Bürgi (Maler) (1737–1795), deutscher Maler und Kunstverleger
 Jakob Bürgi (Politiker) (* 1934), Schweizer Politiker (CVP)